Steppenwolf steht für:

 Kojote
 eine osteuropäische Unterart des Wolfs, siehe Kaspischer Wolf

Musik:
 Steppenwolf (Band), US-amerikanisch-kanadische Rockband
 Steppenwolf (Steppenwolf-Album), das gleichnamige Debütalbum der Band Steppenwolf (1968)
 Steppenwolf (Peter-Maffay-Album), Album von Peter Maffay (1979)

Sonstiges:
 Steppenwolf (Fahrradhersteller)
 Audi Steppenwolf (Designstudie 2000), siehe Audi #Technologieträger und Prototypen
 Steppenwolf, eine Comicfigur, siehe Figuren in den New Gods Comics #Steppenwolf

Der Steppenwolf steht für:
 Der Steppenwolf, Roman von Hermann Hesse (1927)
 Der Steppenwolf (Film), Verfilmung des Romans (1974) 
 Der Steppenwolf (Theaterstück), Theateradaption des Romans (2008) von Joachim Lux

Siehe auch:
 Steppenwolf Theatre Company